Diedorf ist der Name folgender Orte:

 Diedorf, Markt im Landkreis Augsburg in Bayern
 Diedorf (Dermbach), Ortsteil der Gemeinde Dermbach im Wartburgkreis in Thüringen
 Diedorf (Südeichsfeld), Ortsteil der Gemeinde Südeichsfeld im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen